Fietkau 

bezeichnet:

 Wolfgang Fietkau Verlag, auch Barbara Zillmann Wolfgang Fietkau Verlag, deutscher Verlag

ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Fietkau (* 1883), deutscher Kunstmaler
 Hans-Joachim Fietkau (* 1946), deutscher Psychologe und Sachbuchautor
 Rainer Fietkau (* 1957), Professor für Radioonkologie, Strahlentherapie und Strahlenbiologie an der Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie an der Universität Rostock; seit 2008 Direktor der Klinik für Strahlentherapie der Universität Erlangen-Nürnberg 
 Wolfgang Fietkau (1935–2014), deutscher Diakon, Journalist, Autor und Verleger